Lipan kan syfta på följande:

 Lipanapacher – nordamerikansk ursprungsbefolkning i Texas och norra Mexiko
 Lipan (språk) – utdött språk som talades av lipanapacherna
 Lipan, Texas – ort i Hood County, Texas